Högholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högholmen, Korsholm, Österbotten,  (1 ha)
 Högholmen, Kristinestad, Österbotten,  (34 ha)
 Högholmen och Samnanholm, Föglö, Åland,  (21 ha)
 Högholmen, Nagu, Åboland,  (27 ha)
 Högholmen (vid Skinnarvik, Kimitoön), Åboland,  (14 ha)
 Högholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Högholmen (vid Vestlax, Kimitoön), Åboland,  (4 ha)
 Högholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Högholmen (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland,  (2 ha)
 Högholmen (vid Hermansö, Raseborg), Nyland,  (2 ha)
 Högholmen (sydöst om Strömsö, Raseborg), Nyland,  (4 ha)
 Högholmen (vid Obbnäs, Kyrkslätt), Nyland,  (4 ha)
 Högholmen (vid Porkala, Kyrkslätt), Nyland,  (5 ha)
 Högholmen (vid Medvastö, Kyrkslätt), Nyland,  (14 ha)
 Högholmen (vid Räfsö, Kyrkslätt), Nyland,  (5,2 ha)
 Högholmen, Helsingfors, Nyland,  (23,2 ha)
 Högholmen (vid Tolkis, Borgå), Nyland,  (5 ha)
 Högholmen (vid Pellinge, Borgå), Nyland,  (4 ha)
 Högholmen (vid Pirlax, Borgå), Nyland,  (2 ha)
 Högholmen (vid Sarvsalö, Lovisa), Nyland,  (1 ha)
 Högholmen (vid Pärnå, Lovisa), Nyland,  (3 ha)
 Högholmen (vid Kejvsalö, Lovisa), Nyland,  (1 ha)
 Högholmen (vid Gäddbergsö, Lovisa), Nyland,  (2 ha)
 Högholmen (vid Labböle, Pyttis), Kymmenedalen,  (5 ha)
 Högholmen (vid Heinlax, Pyttis), Kymmenedalen,  (5 ha)

Se även
Högholm
Högholmarna
Lilla Högholmen
Stora Högholmen
Blåbärslandet-Högholmen